Liubov Yegórova puede referirse a varias mujeres: 

Liubov Nikoláievna Yegórova (1880-1972), bailarina rusa.
Liubov Ivánovna Yegórova (n. 1966), esquiadora de fondo rusa.